SV De Griffioen, voetbalvereniging uit Oosterwolde, Nederland
De Griffioen (Wolphaartsdijk), rijksmonument en dorpshuis van Wolphaartsdijk, Nederland